«По́хороны Ста́лина» — советско-британский художественный фильм, созданный Евгением Евтушенко.

Сюжет 
1953 год, СССР. Москва прощается с Вождём. В похоронной толчее Женя знакомится с Элей. За долгие часы, проведённые в траурной процессии, они успели многое узнать друг о друге, но Эля нелепо погибает. Так у Жени начинается другая, взрослая, жизнь.

В ролях 
 Денис Константинов — Женя
 Евгений Платохин — «Лысый»
 Ванесса Редгрейв — английская журналистка
 Альберт Тодд — американец
 Алексей Баталов — отец Жени
 Наталья Коляканова — мать Жени
 Марина Калиниченко — Эля
 Майя Булгакова — «жена Сталина»
 Дмитрий Джаияни — Джумбер Сергеевич, майор
 Алексей Гессен — Додик, друг Жени
 Светлана Харитонова — тётка Жени
 Рафаэль Клейнер — Израиль Борисович, отец Додика
 Георгий Юматов — охранник Сталина
 Михаил Жигалов — рабочий
 Савва Кулиш — француз
 Барри Питерсен — дипломат
 Олег Царьков — Смерш
 Юлия Рутберг — мать Додика
 Вера Паршина — Зюля
 Елена Евтушенко — атаманша
 Аркадий Севидов — пианист
 Евгений Евтушенко — скульптор
 Валентин Никулин — арестованный сосед
 Алексей Консовский — арестованный по делу врачей
 Галина Стаханова — работница кладбища
 Виктор Лазарев — возница
 Владимир Балон — кремлёвский врач
 Владимир Ильин — человек в пивной
 Сергей Безруков — беспризорник, эпизод
 Галина Чурилина — эпизод
 Муза Крепкогорская — эпизод
 Всеволод Ларионов — ''текст за кадром

Примечания

Ссылки 
 «Похороны Сталина» (1990). Евгений Евтушенко
 Вокруг света: Похороны Сталина — Агония.
 Похороны Сталина — «Трупная» площадь.
 Герман Плисецкий. «Труба» (поэма).

См. также 
 Смерть Сталина
 «Великое прощание»
 «Смерть Сталина»
 «Государственные похороны»

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Евгения Евтушенко
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о Москве
Смерть и похороны Иосифа Сталина в кино
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях